Геннадий Семёнович Маканин (1938—2017) — российский математик, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник.

Родился 19.05.1938.

Окончил МГУ и аспирантуру. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «К проблеме тождества в конечно-определённых группах и полугруппах».

Работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (РАН) (с 2013 г. — как внештатный сотрудник).

Сфера научных интересов — комбинаторная теория групп, алгоритмические вопросы теории полугрупп.
В своей докторской диссертации (Проблема разрешимости уравнений в свободной полугруппе : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.06 / Маканин Г. С. — Москва, 1977. — 178 с.) предложил новый алгоритм для распознавания наличия решений словарных уравнений (алгоритм Маканина) (G. S. Makanin, The problem of solvability of equations in a
free semigroup, Mat. Sb., 1977).

В 1982 году получил полное решение проблемы распознавания разрешимости уравнений в свободной группе. Он доказал, что если данное уравнение с длиной записи d имеет решение в свободной группе, то длина каждой компоненты минимального (по максимальной длине компоненты) решения не превосходит числа Φ(d), где Φ(x) — некоторая рекурсивная функция. Вскоре после этого ему удалось тем же путём доказать разрешимость экзистенциональной (универсальной) и позитивной теорий любой свободной группы (Чебышевский сборник, том 13, выпуск 1 (2012).

Соавтор диаграмм Маканина - Разборова для гиперболических групп (Makanin-Razborov Diagrams for Hyperbolic Groups).

Лауреат Премии имени И. М. Виноградова (2010) — за цикл работ «Проблема распознавания разрешимости уравнений в свободных группах и полугруппах».

Сочинения:
 Уравнения в свободной группе. // Известия АН СССР. Серия математика. 1982. Том 46. 6. С. 1199—1273.
 Универсальная теория и позитивная теория свободной группы. // Известия АН СССР. Серия математика. 1984. Том 48. 4. С. 735—749.

Полный список публикаций: http://www.mi-ras.ru/index.php?c=pubs&id=13873&showmode=years&showall=show&l=0

Источники 
 http://www.mathnet.ru/person/13873
 Solving Equations in Strings: On Makanin’s Algorithm 

Математики России